Het Nederlands kampioenschap dammen 1985 werd door 12 deelnemers van dinsdag 2 t/m zaterdag 13 april (met als rustdag 7 april) in Abcoude gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen en 2 punten voorsprong op zijn naaste rivalen Rob Clerc en Geert van Aalten werd Jannes van der Wal die daarmee zijn 3e nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1985
Dammen
Dammen